Oficjalne symbole prowincji Alberty 

Symbole kanadyjskich prowincji
Alberta